Янис Икауниекс:
* Икауниекс, Янис Янович (1912—1969) — латвийский астроном.
 Икауниекс, Янис (род. 1995) — латвийский футболист.